Paloma (spanisch „Taube“) steht für:

 Paloma (Cocktail)
 Paloma (Limonade)
 Radio Paloma, deutscher Hörfunksender
 USC Paloma Hamburg, Sportverein
 Paloma (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2013–2014)
 ein Kreuzfahrtschiff, siehe New Imperial Star

Paloma ist Bestandteil folgender Namen:
 Gia Paloma (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Paloma Baeza  (* 1975), britische Schauspielerin
 Paloma Faith (* 1981), englische Schauspielerin und Sängerin
 Paloma Herrera (* 1975), argentinische Balletttänzerin
 Paloma Picasso (* 1949), spanisch-französische Designerin
 Paloma Würth (* 1979), Schweizer Sängerin und Moderatorin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paloma (Illinois), im Adams County
 Paloma (Kalifornien), im Calaveras County
 Paloma (Texas), im Maverick County

Siehe auch:
 La Paloma (Begriffsklärung)